Зимняя классика НХЛ 2017 () — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2016/2017 между командами «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхокс», который состоялся 2 января 2017 года на стадионе «Буш-стэдиум» в Сент-Луисе, штат Миссури. Для «Сент-Луиса» этот матч стал дебютным на открытом воздухе, а для «Чикаго» пятым. «Буш-стэдиум» является бейсбольным стадионом, на котором свои матчи проводит клуб MLB «Сент-Луис Кардиналс».

Составы команд

Отчёт

Три звезды матча 

1. Владимир Тарасенко. «Сент-Луис Блюз». 2 гола.
2. Джейк Аллен. «Сент-Луис Блюз». 34 броска из 35.
3. Данкан Кит. «Чикаго Блэкхокс». 1 результативная передача.

Примечания 

Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
НХЛ в сезоне 2016/2017
2017 год в хоккее
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Сент-Луисе